Сан Маркос де Абахо има више значења:

 Сан Маркос де Абахо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Маркос де Абахо, Де лос Долорес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику